Charkov kan också syfta på:

 Charkov – det ryska namnet på den näst största staden i Ukraina, se Charkiv
 Charkov oblast – det ryska namnet på ett oblast (provins) i Ukraina, se Charkiv oblast
 Guvernementet Charkov – ett guvernement i Kejsardömet Ryssland 1835–1917